Karol Wodziński (zm. 1760) – podstoli inowrocławski
 Karol Wodziński (1722–1813) – senator-kasztelan Księstwa Warszawskiego, starosta nurski